De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Groot-Brittannië en haar koloniën, waar men in september 1752 elf dagen oversloeg.

Overgangskalender
1752
Geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk